Александр Владимирович Крикун (род. 1 марта 1968 года в Лейпциге) — украинский легкоатлет, специализирующийся в метании молота, призёр Олимпийских игр.

Биография 
Александр Крикун родился в Лейпциге (ГДР) 1 марта 1968 года. Родители переехали в Умань, где Александр учился в средней школе № 5. В детстве занимался вместе с братом Юрием футболом, греблей на байдарках и каноэ. В 1981 году начал заниматься метанием молота, а уже через два года выиграл чемпионат Украины. Александр Крикун тренировался в спортивных обществах «Буревестник» и «Колос» в Умани, тренер — Тихомиров Анатолий Михайлович.

Первую медаль на международной арене Крикун завоевал в 1987 году, заняв второе место на юношеском чемпионате Европы в родном Лейпциге. В 1995 году он стал серебряным призёром Универсиады в Токио. Бронзовую олимпийскую медаль он завоевал на Олимпиаде 1996 года в Атланте в метании молота с результатом 80 м 2 см. В процессе подготовки к следующим Олимпийским играм 2000 Александр перенёс операцию на позвоночнике, поэтому только за восемь месяцев до Олимпиады начал полноценно тренироваться. Его выступление на XXVII Олимпийских играх было неудачным (20-е место). Его личный рекорд в этой дисциплине — 81 м 66 см, установлен в 2004 году в отборе на Олимпиаду. Однако на самих Играх Крикун показал лишь 18-й результат. После Олимпиады спортсмен завершил карьеру.

В 2002 году Александр Крикун окончил Уманский государственный педагогический университет. Является членом Национального олимпийского комитета Украины, председателем комиссии атлетов, вице-президентом спортивного клуба «Биола» (Киев). Крикун женат, есть сын.

Государственные награды 
 Почётный знак отличия Президента Украины (07.08.1996)

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на sports-reference 

Метатели молота Украины
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1996 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2004 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1996 года
Заслуженные мастера спорта Украины